Sichling ist der Familienname folgender Personen:
 Lazarus Gottlieb Sichling (1812–1863), deutscher Kupfer- und Stahlstecher

Sichling steht für:
 eine Fischart, siehe Ziege (Fisch)